Jørgen Brahe kan syfta på flera personer, bland andra:

 Jørgen Thygesen Brahe (1515-1565) till Tosterup i Skåne – dansk lensmand
 Jørgen Ottesen Brahe (1553-1601) till Tosterup och Kulla Gunnarstorp i Skåne – dansk lensmand
 Jørgen Steensen Brahe (1585-1661) till Hvedholm på Fyn – danskt riksråd